Такмичење у трчању на 10.000 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 7. августа на Олимпијском стадиону

Титулу освојену у Амстердаму 2016 бранио је Полат Кембоји Арикан из Турске.

Земље учеснице 
Учествовало је 32 атлетичара из 18 земаља. 

  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбржих европских тркача на 10.000 метара 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 7. августа 2018. године у 20:20.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Трка на 10.000 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном